Futebol
Club Deportivo Guadalajara
Estádio Chivas
Chivas Hefei
Club Deportivo Chivas USA

Outros
Chivas Regal
Chivas Jazz Festival

Desambiguação